Теодорос Николау Думбас () е виден гръцки и австрийски търговец и благодетел.

Биография 
Теодорос Думбас е роден около 1818 – 1820 година в югозападномакедонското влашко село Влашка Блаца, тогава в Османската империя, днес Власти, Гърция. Семейството му произхожда от грамоското влашко село Линотопи, което в 1769 година е разсипано от албански банди. Още като малък баща му Николаос заедно с братята си Теодорос и Астерьос се установява в Сяр, където Теодорос получава първоначално образование. По-късно продължава учението си във Виена, където се мести семейството му. Занимава се със семейния бизнес и от 1850 година е съдружник на чичо си Стерьос. През 1853 година се жени за Нина Врания от Костур, с която имат три момчета Астерьос, Николаос и Константинос. Дава големи суми на Сярската гръцка община – 80 лири и лекарства за болница. За първото женско училище дарява една къща на майка си, 250 лири и 8000 форинта за детска градина и накрая оставя в завещанието си 25 000 франка за училищата. Умира в 1880 година от сърце.

Родословие

Бележки 

Македонски власи
Гъркомани
Македонски гърци
Родени във Влашка Блаца
Серчани
По произход от Линотопи